Hokuto se poate referi la:

 Municipiul Hokuto, o localitate în Japonia, în prefectura Hokkaidō.
 Municipiul Hokuto, o localitate în Japonia, în prefectura Yamanashi.